Плужина може бити:

 Плужина (Сврљиг), насеље у општини Сврљиг, Република Србија
 Плужина (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија
 Плужина, као увећано значење именице плуг